El nombre Provincia del Norte puede hacer referencia a las siguientes entidades:

 Provincia del Norte, de Atlántico (Colombia).
 Provincia del Norte, de Boyacá (Colombia).
 Provincia del Norte, de Cauca (Colombia).
 Provincia del Norte, de Cesar (Colombia).
 Provincia del Norte, de Magdalena (Colombia).
 Provincia del Norte, de Sierra Leona.
 Provincia del Norte, de Tolima (Colombia).
 Provincia del Norte, de Zambia.
 Provincia de Limpopo, Sudáfrica, anteriormente conocida como Provincia del Norte.

También a:

 Provincia Norte, de Nueva Caledonia (Francia).
 Provincia Norte, de Sri Lanka.
 Provincia Norte, de Ruanda.
 Uttar Pradesh, India (en hindi: Uttar = norte, Pradesh = provincia/región/estado).